Краснопартизанский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России: и Казахстане
 Краснопартизанский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Краснопартизанский сельсовет — в Чарышском районе Алтайского края.
 Краснопартизанский сельсовет — в Кустанайском районе, Казахстан